Алан Георгиевич Борадзов () — российский государственный деятель. Председатель правительства Республики Северная Осетия с октября 2004 по ноябрь 2005.

Биография 
Окончил Горский сельскохозяйственный институт и Российскую академию государственной службы.

В течение десяти лет руководил автотранспортным хозяйством Министерства здравоохранения Северной Осетии.

С 1998 года — председатель комитета по транспорту правительства республики.

С 2003 г. стал главой новообразованного республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В 2004—2005 гг. — председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания.

С 2006 г. — министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

Похоронен на Аллее Славы в Красногвардейском парке Владикавказа.

Источники 
Скончался министр транспорта Алан Борадзов 

Министры Северной Осетии